Дубочица может означать:

 Дубочица — историческая область на юго-востоке Сербии (совр. Ябланичский округ).
 Дубочица — река, приток реки Ибар.
 Дубочица — село в Боснии и Герцеговине (община Вишеград, Республика Сербская).
 Дубочица — село в Боснии и Герцеговине (община Любине, Республика Сербская).
 Дубочица — село в Республике Македония (община Старо-Нагоричане).
 Дубочица — село в Республике Македония (около Крива-Паланки).
 Дубочица — посёлок в Сербии (около Лесковаца).
 Дубочица — посёлок в Черногории (община Плевля).

См. также 
 Дубочица (футбольный клуб)